Calyptella — рід грибів родини маразмієві (Marasmiaceae). Назва вперше опублікована 1886 року.

Класифікація 
До роду Calyptella відносять 49 видів:

Примітки

Джерела 
 Quélet, L. 1886. Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium. :1-352 - P.216

Роди грибів
Агарикоміцети
Маразмієві